Кре́йцерова сона́та — соната № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвящённая скрипачу Родольфу Крейцеру.
 «Крейцерова соната» — повесть Льва Толстого (1889).
 «Крейцерова соната» — пьеса Якова Гордина по мотивам повести Толстого (1902).
 «Крейцерова соната» — фильм Петра Чардынина по повести Толстого (Россия, 1911).
 «Крейцерова соната» — фильм Владимира Гардина по повести Толстого (Россия, 1914).
 «Крейцерова соната» — фильм Герберта Бренона по пьесе Гордина (США, 1915).
 «Крейцерова соната» — фильм Умберто Фрачча по повести Толстого (Италия, 1920).
 «Крейцерова соната» — фильм Густава Махаты по повести Толстого (Чехословакия, 1927).
 «Крейцерова соната» — фильм Файта Харлана по повести Толстого (Германия, 1937).
 «Белые ночи Санкт-Петербурга» («Крейцерова соната») — фильм Жана Древиля по повести Толстого (Франция, 1937).
 «Крейцерова соната» — короткометражный фильм Эрика Ромера по повести Толстого (Франция, 1956).
 «Крейцерова соната» — телефильм Йована Коньовича по повести Толстого (Югославия, 1969).
 «Крейцерова соната» — фильм Михаила Швейцера по повести Толстого (СССР, 1987).
 «Крейцерова соната» — фильм Бернарда Роуза по повести Толстого (США, 2008).
 «Крейцерова соната» — спектакль Театра имени Пушкина.